Cochabamba bezeichnet:

in Bolivien:
 Cochabamba, Stadt in Bolivien
 Departamento Cochabamba, Verwaltungsbezirk in Bolivien

in Peru:
 zahlreiche kleinere Orte in Peru
 Cochabamba (Chota), Kleinstadt in der Provinz Chota (Region Cajamarca)
 Cochabamba (Huacaybamba), Ortschaft in der Provinz Huacaybamba (Region Huánuco)
 Cochabamba (Huaraz), Ortschaft in der Provinz Huaraz (Region Ancash)
 Distrikt Cochabamba (Chota), Distrikt in der Provinz Chota (Region Cajamarca)
 Distrikt Cochabamba (Huacaybamba), Distrikt in der Provinz Huacaybamba (Region Huánuco)
 Distrikt Cochabamba (Huaraz), Distrikt in der Provinz Huaraz (Region Ancash)